José Augusto Alves Roçadas (1865-1926), officier et un homme politique portugais ;
 José Alves (1934-2021) joueur de football brésilien.